BNX peut faire référence à :
 aéroport international de Banja Luka ;
 Benelux ;
 un modèle de vélo datant de 1938 de la marque Motobécane, actuelle MBK industrie.